Die Liste etruskischer Ortsnamen führt die etruskischen, lateinischen und italienischen Namen von Städten und Siedlungen auf, die zum Kernland oder Einflussgebiet der Etrusker zählten. Quellen für Ortsnamen sind vor allem Münzen und Weihinschriften. Auf Münzen handelt es sich in der Regel um Einworttexte, bei denen unklar ist, in welchem Kasus die Münzprägestätte genannt wird oder ob eine Zugehörigkeitsbildung zum Ortsnamen vorliegt. Daher lässt sich der Ortsname gelegentlich nicht mit letzter Sicherheit angeben.

Bezeichnungen und Schreibungen waren nicht einheitlich und zeitlichen Veränderungen unterworfen. Im Lauf der Jahrhunderte wurde in der etruskischen Schrift und Sprache auf die Wiedergabe von Binnenvokalen verzichtet. Damit verbunden war eine Verschiebung des Wortakzents auf die erste Silbe wie z. B. bei Perusna für Perugia, das sich später zu Persna wandelte. Ebenso wurde der Buchstabe k in späterer Zeit nicht mehr verwendet. Insofern sind Schreibungen mit Binnenvokalen bzw. mit dem Buchstaben k als die älteren anzusehen.

Siehe auch 
 Etruskische Sprache
 Etruskische Schrift
 Zwölfstädtebund

Literatur 
 Massimo Pittau: La Lingua Etrusca: Grammatica e Lessico. Insula Edizioni, Nuoro 1997, ISBN 9788886111072, S. 71.
 Dieter H. Steinbauer: Zur Grabinschrift der Larthi Cilnei aus Aritim/Arretium/Arezzo. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 121, 1998, S. 263–281.
 Giuliano Bonfante, Larissa Bonfante: The Etruscan Language. An Introduction. 2. Auflage. Manchester University Press, Manchester/New York 2002, ISBN 0719055407, S. 222–223.
 Harald Ulrik Sverdrup: A Description of the Etruscan Language and a Glossary. Lund University, Lund 2004, S. 33–36.
 Friedhelm Prayon: Die Etrusker. Jenseitsvorstellungen und Ahnenkult. Philipp von Zabern, Mainz 2006, ISBN 9783805336192, S. 3.
 Martin Bentz, Christoph Reusser: Marzabotto: Planstadt der Etrusker. Philipp von Zabern, Mainz 2008, ISBN 9783805338455, S. 31.
 Nancy Thomson de Grummond, Lisa C. Pieraccini (Hrsg.): Caere. University of Texas Press, Austin 2016, ISBN 9781477308431, S. 41.

!Liste etruskischer Ortsnamen
etruskisch
Etrurien
Liste (antike Geographie)

ca:Llista de ciutats d'Etrúria
el:Πόλεις της Ετρουρίας
en:Etruscan cities
sv:Etruskiska städer